Самодуром называют человека, который действует по своей прихоти, по своему произволу, унижая достоинство других; также фамилия.

Известные носители 
 Самодур, Семён Соломонович (1911—1991) — советский актёр и режиссёр театра кукол.

Другие значения 
 Самодур — рыболовная снасть в виде длинной лески с несколькими крючками для ловли без насадки.
 «Самодур» — пьеса И. Ф. Горбунова 1868 года.